Termenul „Foote” se poate referi la:

Nume de persoane
Adam Foote (* 1971), hocheist canadian
Alexander Foote (1905-1957), spion ruso-britanic
Andrew Hull Foote (1806−1863), amiral american
Arthur Foote (1853−1937), compozitor american
Charles A. Foote (1785−1828), politician american
Ellsworth Foote (1898−1977), politician american
George William Foote (1850−1915), scriitor englez
Henry Stuart Foote (1804−1880), plitician american
Horton Foote (1916−2009), autor american
Samuel Foote (1720−1777), actor englez
Shelby Foote (1916−2005), autor american

Vezi și
Foot